Стефанський — українське прізвище, що походить від імені Стефан.

 Стефанський Володимир Ананійович (нар. 1970) — український громадсько-політичний діяч, голова Кременецької районної ради.
 Стефанський В'ячеслав Карлович (1867—1949) — інфекціоніст, мікробіолог й епідеміолог родом з Одеси.

Див. також 
 Степанський